Tenisowy turniej WTA Premier Series Pilot Pen Tennis 2010 odbył się w dniach 23 - 28 sierpnia w amerykańskim New Haven na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 700 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Stanach Zjednoczonych